

События 

 Консулы Римской империи Цезарь Нерва Траян и Секст Юлий Фронтин.
 Плиний Младший становится консулом-суффектом в Риме.
 Траян основал город Колония Марциана Траяна Тамуга (Алжир) в честь своей сестры.
 Около 100 — женитьба Адриана на племяннице Траяна благодаря содействию Суры, друга Траяна.
 Около 100—128 — царь андхров Гаутамипутра из династии Шатавахана. Сторонник индуизма. Власть андхров распространяется на часть Южной и Центральной Индии. Успешная борьба с саками.
Китай:
 В Аньгуо (Китай) был построен Храм Медицины.
 В Китае правительство империи Хань отправило в отставку полководца Бань Чао.
 Сюй Шэнь составил словарь Шовэнь цзецзы.

Родились 
 Около 100 — Иустин Философ, раннехристианский мученик и апологет.
 Около 100 — Марк Корнелий Фронтон, римский грамматик, риторик и адвокат.
 Около 100 — Клавдий Птолемей, позднеэллинистический астроном, астролог, математик, механик, оптик, теоретик музыки и географ.

Скончались 

  — христианская святая, мученица, обезглавлена и сожжена.
 Иоанн Богослов — один из Двенадцати апостолов, согласно христианской традиции автор Евангелия от Иоанна, Книги Откровения и трёх посланий, вошедших в Новый Завет.
 Около 100 — Иосиф Флавий, еврейский историк и военачальник.
 Около 100 — Просдоций — святой Римско-католической церкви, первый епископ Падуи и покровитель города, мученик.

См. также